Monségur ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Monségur (Gironde) im Département Gironde
Monségur (Landes) im Département Landes
Monségur (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
Monségur (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques

Siehe auch:
 Montségur (Begriffsklärung)